Экстракласа 2017/2018 () — 84-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 14 июля 2017 года и закончился 20 мая 2018 года. Титул защитил клуб «Легия».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Гурник» из Ленчны и «Рух» из Хожува. Их заменили «Сандецья» и «Гурник» из Забже, занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первой лиге 2016/17.

Клубы-участники

Cтадионы

Первый этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за звание чемпиона

Плей-офф за сохранение места в лиге

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Польши на soccerway 

2017/2018
Польша
Спорт в Польше в 2017 году
Спорт в Польше в 2018 году